Всемирные игры 2013 проводились в колумбийском городе Кали с 25 июля по 4 августа.

Программа игр 
В программу входили соревнования по следующим видам спорта:

     Показательные виды спорта

Участники 
  (1)
  (2)
  (65)
  (15)
  (87)
  (44)
  (5)
  (15)
  (59)
  (1)
  (4)
  (74)
  (6)
  (90)
  (42)
  (105)
  (204) Организатор
  (8)
  (18)
  (19)
  (71)
  (16)
  (7)
  (16)
  (17)
  (2)
  (7)
  (1)
  (10)
  (157)
  (146)
  (2)
  (4)
  (1)
  (13)
  (53)
  (12)
  (8)
  (17)
  (26)
  (11)
  (102)
  (1)
  (76)
  (1)
  (2)
  (45)
  (1)
  (35)
  (8)
  (2)
  (?)
  (1)
  (13)
  (3)
  (1)
  (37)
  (2)
  (3)
  (18)
  (3)
  (3)
  (1)
  (78)
  (24)
  (2)
  (28)
  (1)
  (3)
  (5)
  (33)
  (36)
  (3)
  (10)
  (12)
  (149)
  (1)
  (4)
  (2)
  (17)
  (10)
  (41)
  (37)
  (52)
  (77)
  (1)
  (51)
  (11)
  (6)
  (10)
  (8)
  (90)
  (2)
  (102)
  (137)
  (24)
  (88)
  (9)

Распределение наград

Ссылки 

Официальный сайт
Всемирные игры 2013
 Официальный сайт IWGA